Aerope – w mitologii greckiej córka Cefeusza, kochanka Aresa
 Aerope – w mitologii greckiej królewna kreteńska, córka Katreusa